

Деркул — річка в Луганській області, ліва притока Сіверського Дінця

Деркул — річка в Західно-Казахстанській області, права притока Шагана
 Деркул — селище, Уральська міська адміністрація, Західно-Казахстанська область